Грег Пе́рсингер (; ) — американский кёрлингист.

Играет на позиции третьего и  четвёртого.

Достижения 
 : золото (, ), серебро (, ), бронза (2008, ).
 : серебро (, , ).
 : серебро (1996).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 1992.

Женат. Трое детей. Родственники и дети Грега тоже занимаются кёрлингом; наибольших успехов достигла двоюродная сестра Вики Персингер () — она чемпионка США среди женщин 2017 года в составе команды Джейми Синклер, чемпионка США среди юниоров 2013. В 2015 в одной команде с Грегом на чемпионате США по кёрлингу среди смешанных команд кроме Вики играли также его дочь Тина () и сын Чед (); «семейная» команда выиграла серебряные медали чемпионата.

Владелец компании Cold Stone Creamery (производство и продажа мороженого, а также сеть кафе, где основное в меню — мороженое).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Greg Persinger | Athletes | USA curling | Team USA
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу